Ричард Гарнетт:
 Ричард Гарнетт (1817—1863) — американский военный.
  (1835—1906) — английский писатель.
  (1789—1850) — английский филолог.
  (род. 1968) — американский юрист.